RL Puglia-Basilicata 1 e Delta Tv sono due dei multiplex della televisione digitale terrestre presenti nel sistema DVB-T italiano.RL Puglia-Basilicata 1 appartiene a Rai Way, società controllata da Rai.Delta Tv appartiene a Delta Tv.

Copertura 
RL Puglia-Basilicata 1 è una rete di primo livello disponibile in tutta la Puglia.Delta Tv è una rete di secondo livello disponibile in tutta la Puglia, eccetto le province di Foggia e Lecce

Frequenze 
RL Puglia-Basilicata 1 trasmette sul canale 42 della banda UHF V in tutta la Puglia.Delta Tv trasmette sul canale 32 della banda UHF IV in tutta la Puglia, eccetto le province di Foggia e Lecce.

Servizi

Canali televisivi (RL Puglia-Basilicata 1)

Canali televisivi (Delta Tv)

Voci correlate 
 
 Servizi televisivi digitali terrestri nazionali in Italia
 Televisione digitale terrestre in Italia

Elenchi delle televisioni locali italiane
Reti televisive della Puglia